Aleph (psychodelik) – związek chemiczny
 DOT – język opisu grafów dla programu Graphviz